TRO steht für:
 The Richmond Organization, gegründet von Howie Richmond
 Transformatorenwerk Oberspree, Berlin

Tro steht für:
 Tro (Saiteninstrument), Gruppe von Spießgeigen in Kambodscha
 Trolleybus, siehe Oberleitungsbus	

Siehe auch:
 Tro-Tro
 Trotro
 Tros (Begriffsklärung)
 DRO

Abkürzung